Galindo puede referirse a:

Antropónimos
Galindo (antropónimo)
Personajes altomedievales:
Galindo Belascotenes
Galindo Aznar
Galindo I Aznárez
Galindo II Aznárez
Galindo Garcés
Prudencio de Troyes (su nombre inicial era Galindo)

Apellido

Personajes anteriores al siglo XX 
Beatriz Galindo, humanista del siglo XV
Juan de Abréu Galindo, apócrifo del siglo XVII
León Galindo de Vera, político y escritor español del siglo XIX
Miguel Galindo y Galindo, historiador mexicano del siglo XIX
Juan Galindo, militar y explorador de Centroamérica del siglo XIX
Jesús Galindo y Villa, historiador mexicano del siglo XIX
Juan Salazar Galindo, militar y político mexicano (1887-1945)
Carlos Blanco Galindo, militar y político boliviano, Presidente de la República (1882-1943)

Siglos XX y XXI 
Florencio Galindo de la Vara, pintor español
Enrique Rodríguez Galindo, militar español
Alberto Galindo Tixaire, científico español
Sergio Galindo, escritor mexicano
Martí Galindo, actor español

Músicos mexicanos 
Pedro Galindo Galarza
 Blas Galindo

Futbolistas mexicanos 
 Benjamín Galindo
 Aarón Galindo
 Gerardo Galindo
 Javier Sánchez Galindo

Políticos mexicanos 
Ramón Galindo Noriega
Edeberto Galindo Martínez
Hermila Galindo
María Galindo
David Cuauhtémoc Galindo Delgado
Lucero Galindo, actriz colombiana
Luis Andrade Galindo, político ecuatoriano
Alberto Flores Galindo, historiador peruano
Cayo Galindo Sandoval, político peruano
Plácido Galindo, futbolista peruano
Leonor Galindo, actriz argentina
Juan Galindo (desambiguación)
Miguel Galindo (desambiguación)

Actores y productores de Televisión 
 Rubén Galindo
 Octavio Galindo
 Martha Ofelia Galindo
 Santiago Galindo

Título nobiliario
Condado de Casa-Galindo

Hidrónimo
 Río Galindo

Topónimos
España
 Galindo y Perahuy, provincia de Salamanca
Casas de San Galindo, provincia de Guadalajara
Estación de Galindo, provincia de Vizcaya
México
Juan Galindo (municipio)
Venezuela
Punta Galindo
Ecuador
Campus Gustavo Galindo Velasco
Bolivia
Avenida Blanco Galindo
Chile
Laguna Lo Galindo

Títulos de obras
Los Galindo